L'église de Canteloup peut faire référence à :

église Saint-Jean-Baptiste, à Canteloup, en Calvados
 église Saint-Martin, à Canteloup, en Manche